Сунцзя́н (Sungkiang, ), провинция северо-восточной части Китайской Республики. Занимала площадь 84559 км² с населением ок. 2542 тыс. чел. (1947). Административный центр — г. Муданьцзян.

История 

С древних времён на территории провинции проживали в основном корейцы и маньчжуры. Плоскогорье Чанбайшань считается колыбелью маньчжурской цивилизации.

В VI—IX в. часть территории провинции входила в состав первого тунгусо-маньчжурского государства Бохай, столица которого находилась на территории современного уезда Нинъань (к югу от Муданьцзяна). В 926 году государство Бохай было завоёвано киданями, и территория провинции вошла в состав их государства Ляо. В XII] в. Ляо пришло в упадок и было завоёвано чжурчжэнями, которые основали своё государство и династию Цзинь.

После инцидента 1127 г. (девиз правления Цзин-кан), получившего название «Цзинканская смута» (или «Цзинканский позор», кит. 靖康之變; 靖康之恥), сунские императоры Циньцзун и Хуэйцзун были угнаны в плен в столицу Ляо — Шанцзин (недалеко от нынешнего Харбина).

Во времена империи Юань провинция находилась в подчинении Ляоянского «филиала» Государственной канцелярии (син чжуншушэн 行中書省), с приходом к власти династии Мин на этой территории вновь стали доминировать чжурчжэни.

Во время империи Цин находилась под управлением цзилиньского военного руководства.

С образованием в 1907 году провинции Цзилинь вошла в её состав. После того, как в 1947 году было отменено административное деление переставшего существовать государства Маньчжоу-го, в соответствии с проектом нового районирования Северо-Востока, была образована провинция Сунцзян.

После провозглашения КНР в 1949 году, провинция Сунцзян была упразднена, её северная часть отошла к провинции Хэйлунцзян, южная — к провинции Цзилинь.

См. также 
 Карта Китайской Республики с указанием местоположения провинции и территорий, на которые КР выдвигала претензии

Маньчжурия
Бывшие провинции Китая